BZS steht für:
 Betonzusatzstoffe
Bundesamt für Zivilschutz
 Buzzard Point Seaplane Base (IATA-Code), Wasserflugzeug-Stützpunkt in Washington, D.C., USA

bzs steht für:
 Brasilianische Gebärdensprache (ISO-639-3-Code), Gebärdensprache

Abkürzung